Carl Mönckeberg ist der Name folgender Personen:

* Carl Mönckeberg (Theologe) (1807–1886), deutscher Theologe und Historiker 
 Carl Mönckeberg (Jurist) (1873–1939), deutscher Jurist und Schriftsteller